Shout (canção) - de Tears for Fears
Shout (filme) - drama de 1991, com John Travolta

Veja também 
Shout It Out - desambiguação

Desambiguação